Heinz-Edgar Berres
 Luis Batlle Berres
 Ray Berres